Светла́на Алекса́ндровна Плетнёва (20 апреля 1926, Вятка — 20 ноября 2008, Москва) — советский и российский  и , доктор исторических наук, профессор, специалист по археологии, истории и культуре кочевых народов средневековья. Лауреат Государственной премии СССР (1986).

Биография 
Родилась в городе Вятке. В 1949 году окончила исторический факультет МГУ, в 1952 году — аспирантуру Института истории материальной культуры АН СССР (ныне Институт археологии РАН) с защитой кандидатской диссертации «Кочевники южнорусских степей IX—XIII вв. (по археологическим материалам и письменным источникам)». В 1968 защитила докторскую диссертацию «От кочевий к городам».

С 1952 по 2006 год работала в Институте археологии РАН. В 1974—1991 годах — заведующая отделом славяно-русской археологии, с 1993 по 2002 год — заведующая группой средневековой археологии евразийских степей.

1988—1994 годы — главный редактор журнала «Советская (Российская) археология».

Лауреат государственной премии СССР (1986).

Активный участник Волго-Донской археологической экспедиции (1949—1951) по исследованию Саркела-Белой Вежи (руководитель М. И. Артамонов). Руководитель ряда экспедиций по изучению памятников салтово-маяцкой культуры, в том числе советско-болгарской (изучение первой столицы Болгарии — Плиски) и советско-болгаро-венгерской (исследование Маяцкого городища (1975, 1977—1982).

Руководила раскопками крепости Тмутаракань.

С. А. Плетнёвой подготовлено 26 специалистов, защитивших кандидатские диссертации, 4 из них стали докторами наук. Работы С. А. Плетнёвой переведены на болгарский, сербский, венгерский, немецкий, французский и японский языки.

Похоронена на кладбище города Верея.

Публикации 
За 50 с лишним лет её научной деятельности были опубликованы монографии:

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  (в пер.)
 

Ряд статей:
 
 Плетнёва С. А. Хан Боняк и его время // Проблемы археологии. II. Сборник статей в память профессора М. И. Артамонова. Л.: 1978. С. 174-180.

Примечания

Литература 
 Материалы и исследования по археологии Поволжья. Вып. 3. Средневековая археология евразийских степей: сборник статей к юбилею профессора С. А. Плетнёвой. М.; Йошкар-Ола, 2006. 248 с.;
 Винников А. З. Археологические уроки С. А. Плетнёвой // Дивногорский сборник. Воронеж, 2009. Вып. 1;
 Памяти С. А. Плетнёвой // Российская археология. 2009. № 4;
 Степи Восточной Европы в средние века. Сборник памяти Светланы Александровны Плетневой. М., 2016. 456 с.;
 Винников А. З., Сидоренко Т. Е. Археология Хазарии в научном творчестве С. А. Плетневой. Воронеж, 2018. 244 с.

Ссылки 
 Список публикаций С. А. Плетнёвой
 Библиография
 С. А. Плетнёва в энциклопедии «Слова о полку Игореве»

Историки СССР
Археологи СССР
Историки России
Археологи России
Доктора исторических наук
Выпускники исторического факультета МГУ
Сотрудники Института археологии РАН
Медиевисты России
Медиевисты СССР
Похороненные в Верее
Женщины-археологи
Главные редакторы журнала «Российская археология»